Greeley es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Greeley (Kansas)
 Condado de Greeley (Nebraska)